Боррель (, ) — французская и каталанская фамилия. Известные носители:
 Боррель, Амедей (1867—1936) — французский медик и бактериолог.
 Боррель, Жозеп (род. 1947) — испанский и европейский политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам
 Боррель, Родольфо (род. 1971) — испанский футбольный тренер.

См. также 
 Борель